vriend
naam van de tankstations van Brand Oil
Amigo (Sega), een personage in een racespel
Amigo (film), een oorlogsfilm uit 2010 onder regie van John Sayles
Amigo Spiele (soms kortweg Amigo), een uitgever van spellen
Amígo (nummer van Chef'Special)
Amígo (album van Chef'Special)
Amigo (Black Slate), een single van Black Slate
Amigo's, een Vlaamse dramareeks
Amigo (Brussel), een voormalige gevangenis

zie ook
Amigoe
Mi Amigo